Meda bezeichnet:
 Meda (Gattung), eine Gattung der Weißfische

Meda bezeichnet in der griechischen Mythologie:
 Meda (Gattin des Idomeneus),  Gattin des Idomeneus
 Meda (Tochter des Ikarios),  Schwester der Penelope
 Meda (Tochter des Phylas),  Gattin des Herakles

Meda ist der Name folgender Orte:
 Meda (Lombardei), ein Ort in Italien
 Mêda, ein Ort in Portugal
 Međa, ein Ort im serbischen Banat

Meda ist der Name folgender Personen:
 Meda von Odessos, Tochter von König Cothelas von Thrakien, eine Frau von Philipp II. (Makedonien)
 Johann von Meda (1100–1159), italienischer Ordensgründer

Meda oder Méda ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Meda (* 1945), italienischer Industriedesigner
 Didier Méda (1963–1999), französischer Freestyle-Skier

sowie der Künstlername von
 Mehedin Përgjegjaj (* 1980), Kosovo-albanischer Popsänger

MEDA steht für:
 MEDA, ein Finanzierungsinstrumentarium der EU
 MEDA Küchenfachmarkt, ein deutscher Küchenfachmarkt mit 22 Filialen (Stand 2017)
 Maintenance Error Decision Aid, ein von Boeing entwickeltes System zur Erfassung und Analyse von Fehlern
 MEDA (Pharmaunternehmen), ein schwedisches Pharmaunternehmen 
 Mars Environmental Dynamics Analyzer, ein Instrument der NASA-Mission Mars 2020

MeDA steht für:
 Mediterranean Archaeology, archäologische Zeitschrift (MedA)

Abkürzung